Otto Kjer ist der Name folgender Personen:

* Otto Kjer (Jurist, 1792) (1792–1863), Verwaltungsjurist in Hadersleben
 Otto Kjer (Jurist, 1829) (1829–1899), Verwaltungsjurist in Hadersleben und Holstein